La democracia cristiana es una ideología política. Algunos partidos políticos que se adscriben a ella llevan su nombre:

 Unión Demócrata Cristiana de Alemania (desde 1945).
 Democracia Cristiana (desde 1954) de Argentina.
 Democracia Cristiana Guatemalteca (desde 1955).
 Democracia Cristiana (desde 1957) de Chile.
 Partido Demócrata Cristiano (desde 1960) de El Salvador.
 Partido Demócrata Cristiano (desde 1960) de Paraguay.
 Partido Demócrata Cristiano (desde 1962) de Uruguay.
 Democracia Cristiana (desde 1968) de Honduras.

Así como extintos partidos políticos:

 Democracia Cristiana (1943-1994) de Italia.
 Partido Demócrata Cristiano (1967-1983) de Costa Rica.
 Democracia Cristiana Vasca (1976-1977) de España.
 Democracia Cristiana por las Autonomías (2005-2009) de Italia.
 Partido Demócrata Cristiano (1956-1990) del Perú.